Das Barclays Dubai Tennis Championships 2010 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 14. bis 20. Februar 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Wiktoryja Asaranka, das Williams in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez in zwei Sätzen gegen Květa Peschke und Katarina Srebotnik.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Dubai